Por je lahko:

 Por, priimek več znanih ljudi
 por, zelenjava